Suore francescane di Nostra Signora del Buon Consiglio - istituto religioso femminile con casa-madre a Madrid
 Suore francescane di Nostra Signora del Buon Consiglio - istituto religioso femminile con casa-madre a Recife